Сервій Корнелій Лентул Малугінен (лат. Servius Cornelius Lentulus Maluginensis, *30 рік до н. е. — † 23 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Сервій Корнелій Малугінен Косс (*Servius Cornelius Maluginensis Cossus, д/н — бл. 453 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Луцій Корнелій Малугінен Урітін (*Lucius Cornelius Maluginensis Uritinus, д\н — бл. 453 до н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської республіки.
 Марк Корнелій Малугінен (*Marcus Cornelius Maluginensis, д/н — після 436 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Марк Корнелій Малугінен (децемвір) (*Marcus Cornelius Maluginensis, д/н — після 449 до н. е.) — політичний діяч ранньої Римської республіки.
 Публій Корнелій Малугінен — список діячів з роду Корнеліїв, його гілки Малугіненів, що були повними тезками.